Los Cortijos peut désigner :

Los Cortijos (Espagne) : une commune de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Los Cortijos : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de San Francisco dans l'État de Zulia ;
 Los Cortijos : capitale de la paroisse civile de Los Cortijos, dans la municipalité de San Francisco dans l'État de Zulia ;
 Los Cortijos : station de la ligne 1 du métro de Caracas.

Homonymie de toponyme